

Titolo mariano
Nostra Signora della Salute – Titolo attribuito a Maria, associato specialmente (ma non esclusivamente) alla memoria liturgica della Presentazione della Beata Vergine Maria

Luoghi
Basilica di Santa Maria della Salute – a Venezia
Festa della Madonna della Salute – a Venezia
Chiesa della Salute – santuario a Torino
Madonna della Salute – frazione di Maser (TV)
La Salute di Livenza – frazione di San Stino di Livenza (VE)
Madonna della salute-chiesa dei servi a Imola ( BO )

Pagine correlate 
Chiesa di Santa Maria della Salute
Presentazione della Vergine al Tempio